Weleda steht für:

 eine Unternehmensgruppe für Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel, siehe Weleda (Unternehmen)
 eine germanische Seherin, siehe Veleda

Siehe auch:
 Velleda